Фрозиноне:
 Фрозиноне — город в Италии.
 Фрозиноне — провинция в Италии.
 «Фрозиноне» — итальянский футбольный клуб из города Фрозиноне.